Субашич — фамилия. Известные носители:
 Субашич, Бранимир (род. 1982) —  сербский и азербайджанский футболист.
 Субашич, Даниел (род. 1984) —  хорватский футболист, вратарь.